Le Grand prix de Catalogne de vitesse moto est une des épreuves du Championnat du monde de vitesse moto.

Depuis sa création, il se déroule sur le circuit de Catalogne à Barcelone. Le circuit est long de .

Palmarès

Par saison

Vainqueurs multiples (pilotes)

Vainqueurs multiples (constructeurs)

Sport motocycliste en Catalogne